Людмила Олегівна Калабуха (нар. 28 лютого 1975, Львів) — українська письменниця, бізнес-тренер та блогер. Почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва.

Життєпис 
Людмила Калабуха народилася 28 лютого 1975 року у Львові. Батько, Васюков Олег Казимирович був мистецтвознавцем, а мати Васюкова-Степанчикова Тетяна Омелянівна — театральньним критиком. Закінчила середню школу № 9 у Львові.

Навчалась у Львівському державному університеті ім. І. Франка, який закінчила з відзнакою 1997 році та отримала кваліфікацію викладача російської мови та літератури.
У 2012 році здобула другу вищу освіту на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти ЛДУ ім. І. Франка за спеціальністю викладач психології.

Кар'єра 
Людмила розпочала підприємницьку діяльність в 1990-тих роках з продажу нерухомості, меблів, косметики, кормів для тварин, ювелірних виробів та навіть предметів мистецтва.

У 2009 році вона разом з чоловіком Сергієм Калабухою заснували у Львові мережу зоомагазинів «Акваріумний світ».
У 2013 році відкрила консалтинговий бізнес, ставши першим україномовним бізнес-тренером в інтернет-простор з продажів та переговорів.

У 2017 році Людмила Калабуха написала книгу "Почніть говорити «НІ», яка увійшла в топ-10 найкращих книг України за результатами 19-го Всеукраїнського рейтингу «Найкраща книжка України 2017».

Продовжує працювати як експерт у бізнес-школах, форумах та конференціях. Веде колонки на «Сьогодні», «Галінфо», MEGA
і у Львівська мануфактура новин.

У лютому 2023 р. Людмила була номінована на премію "Львів – місто літератури ЮНЕСКО 2022-2023" за книгу про війну «Зробіть НАВПАКИ: життя та продажі ДО і ПІД ЧАС ВІЙНИ».

Бібліографія 
 Почніть говорити «НІ» (2017)
Коли говорити «Так» (2020)
«Зробіть НАВПАКИ: життя та продажі ДО і ПІД ЧАС ВІЙНИ» (2022)

Сім'я 
Одружена з Сергієм Калабухою. Виховують доньку Анну.

Нагороди 
 Книга “Коли говорити “ТАК” стала Лідером літа у номінації "Бізнес/економіка/успіх" за версією Всеукраїнського рейтингу “Книжка року 2020”
Краща Книга України 2020 за результатами онлайн-голосування в рамках національної премії «KBU Awards 2020 – найкращі книги для розвитку бізнесу й особистісного зростання» (книга "Коли говорити “ТАК” Людмили Калабухи)
Народний блогер 2019 року у номінації Економіка/Бізнес/Суспільство за версією видання Сьогодні
 ТОП-50 блогерів регіону за версією рейтингу YUCCIE
 ТОП-100 видатних жінок Львівщини 2019 за версією Клубу Успішних Жінок України
 ТОП-10 найкращих книг України за результатами 19-го Всеукраїнського рейтингу «Найкраща книжка України 2017» (книга "Почніть говорити «НІ» Людмили Калабухи).
 Національна премія «Media etc. 3.0» за висвітлення процесу реформування економіки у ЗМІ

Хобі 

Відвідала понад 40 країн. Захоплюється вокалом.

Посилання 

 Офіційний сайт Людмили Калабухи

Примітки 

Українські письменниці